Postmeister steht für:
 Postmeister, die Postorganisatoren und Kuriermeister der frühen Postgeschichte

Der Postmeister steht für:
 Der Postmeister, Novelle des russischen Schriftstellers Alexander Puschkin, siehe Die Geschichten des verstorbenen Iwan Petrowitsch Belkin#Inhalt
 Der Postmeister, Novelle des bengalischen Schriftstellers Rabindranath Tagore, siehe Rabindranath Tagore#Erzählungen
 Der Postmeister, deutscher Spielfilm von 1940
 Der Postmeister, Teil eines indischen Episodenfilms von 1961, siehe Drei Töchter (1961)#Der Postmeister

Siehe auch:
 Postmaster